Afrykańskie kwalifikacje do Pucharu Świata 2001 w Rugby 7 miały na celu wyłonienie męskich reprezentacji narodowych w rugby 7, które wystąpiły w finałach tych zawodów. Odbyły się w formie dwustopniowych eliminacji, a turnieje zostały rozegrane w Abidżanie i Nairobi w kwietniu i czerwcu 2000 roku.

Informacje ogólne 
Eliminacje zostały zorganizowane w formie dwustopniowej – pierwszy z turniejów służył jako kwalifikacja do właściwego turnieju, który wyłonił dwa zespoły, które awansowały do finałów Pucharu Świata 2001.

W rozegranych 29 kwietnia 2000 roku w Abidżanie czterozespołowych zawodach czołowe dwa miejsca zajęli gospodarze i Kenijczycy, awansując tym samym do drugiego etapu kwalifikacji. Dwanaście zespołów rywalizowało w pierwszym dniu system kołowy w ramach trzech czterozespołowych grup. Po zakończeniu tej fazy rozgrywek tworzony był ranking, według którego drużyny zostały po raz kolejny podzielone na cztery grupy, by rozegrać w nich mecze w drugim dniu ponownie systemem kołowym. Zwycięzcy grup awansowali do półfinałów, pozostałe zespoły walczyły zaś o poszczególne miejsca. Z półfinałowych pojedynków zwycięsko wyszły reprezentacje Zimbabwe i Kenii, gwarantując sobie tym samym awans do Pucharu Świata, w meczu finałowym lepsi natomiast okazali się zawodnicy z Zimbabwe.

Abidżan

Tabela

Mecze

Nairobi

Faza wstępna

Ranking po pierwszym dniu

Mecze

Faza zasadnicza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Przypisy 

Q
2000 w rugby union
2000 w Afryce
Rugby union na Wybrzeżu Kości Słoniowej
Sport w Abidżanie
Rugby union w Kenii
Sport w Nairobi